Furuhashi ist der Familienname folgender Personen:

 Hironoshin Furuhashi (1928–2009), japanischer Schwimmer und Sportfunktionär
 Kyōgo Furuhashi (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Makuru Furuhashi (* 1993), japanischer Eishockeyspieler
 Tatsuya Furuhashi (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Terushi Furuhashi (* 1952), japanischer Bogenschütze

en:Furuhashi